Minerva kan syfta på:

 Minerva – en gudinna i romersk mytologi
 93 Minerva – en asteroid
 Minerva (bilmärke) – ett belgiskt bilmärke
 Minerva (forskningsinstitut) – ett medicinskt forskningsinstitut i Helsingfors
 Minerva (förening) – en förening för svenska fackförfattare 1946–1970, idag fackförfattarsektionen inom Sveriges Författarförbund
 Minerva gymnasium – en gymnasieskola i Umeå
Minervaskolan – ett svenskspråkigt läroverk i Helsingfors 1973–1977
 Minerva (tidskrift) – en dansk tidskrift
 Minerva (norsk tidskrift) – en norsk politisk tidskrift
 Minervareven – ett korallrevområde i södra Stilla havet
 Minervauggla – en uggleart
 Minerva McGonagall – en fiktiv figur i böckerna om Harry Potter
 Minerva Mink – en fiktiv figur i den animerade TV-serien Animaniacs
  Minerva Mouse – egentliga namnet på Mimmi Pigg
 Svenska Minerva – en svensk konservativ politisk tidning 1830–1848

Geografi

Mexiko 

 Minerva, Mexiko, Bella Vista, 

Robotskapade Mexikoförgreningar